Jakob Hübner - entomologista e botânico alemão
Emil Hübner - arqueólogo e historiador alemão
Robert Hübner - escritor e mestre de xadrez alemão
Desambiguações de sobrenomes